Baturina ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Sergejewna Baturina (* 1992), russische Rennrodlerin
 Jelena Nikolajewna Baturina (* 1963), russische Unternehmerin
 Martin Baturina (* 2003), kroatischer Fußballspieler